Het PBA seizoen 2002 was het 28e seizoen van de Filipijnse professionele basketbalcompetitie PBA. Het seizoen duurde van 10 februari 2002 tot en met 25 december 2002 en bestond uit drie afzonderlijke kampioenschappen. De Governors Cup door de Purefoods TJ Hotdogs, de Commissioner's Cup door Red Bull Thunder en de All-Filipino Cup werd gewonnen door de Coca Cola Tigers. 

De PBA Draft van 2002 werd gehouden op 13 januari 2002 en daar werd Yancy de Ocampo als eerste gekozen door FedEx Express.

Governors Cup 
De wedstrijden om de Governors Cup van 2002 vonden plaats van 10 februari tot en met 26 mei 2002. In de finale werden de Alaska Aces met 4-3 verslagen door de Purefoods Tender Juicy Hotdogs. Kerby Raymundo van Red Bull werd tot meest waardevolle speler (MVP) van de competitie uitgeroepen.

Elimininatieronden

Play-offs

Finale

Commissioner's Cup 
De wedstrijden om de Commissioner's Cup van 2002 vonden plaats van 16 juni tot en met 20 september 2002. In de finale werden de Talk 'N Text Phone Pals met 4-3 verslagen door Red Bull Thunder.

Eliminatieronden

Playoffs

Finale

All-Filipino Cup 
De wedstrijden om de All-Filipino Cup van 2002 vonden plaats van 20 oktober tot en met 25 december 2002. In de finale werden de Alaska Aces met 3-1 verslagen door de Coca Cola Tigers. Jeffrey Cariaso van Coca Cola werd tot beste speler van de competitie uitgeroepen. Zijn teamgenoot Rudy Hatfield werd tot meest waardevolle speler (MVP) van de finalewedstrijden uitgeroepen.

Elimininatieronden

Playoffs

Finale

Individuele prijzen

Uitverkiezing beste teams 

Philippine Basketball Association
Basketbal in 2002